Марија II (1819-1853) је била краљица Португалије од 1826. до 1853. године.

Биографија 
Марија је рођена 4. априла 1819. године у Рио де Жанеиру. Њен отац је Педру I од Бразила, први бразилски краљ, а мајка Марија Леополдина од Аустрије. Након смрти њеног деде Жуана VI, године 1826, у Португалији је настала криза престола. Легитимни наследник, Маријин отац, Педру I, је већ био себе прогласио за независног цара Бразила. Маријин стриц, Михајло је био протеран из Португалије због подизања буне против свог оца.

Као компромисно решење је договорено да Педру I абдицира у корист своје ћерке Марије, а ова је требало да се уда за свога стрица.
Међутим њен стриц је тај договор злоупотребио и завео страховладу. Године 1834. Михајло је био натеран да абдицира, а његов брак са Маријом је поништен, чиме се Марија поново вратила на власт у Португалију.

У јануару 1835. године Марија се удала, али је њен први супруг преминуо после свега два месеца.

У јануару 1836. године се удала за Фернандуа II, принца од Сакс-Кобурга и Гота.
Када им се 1837. године родио први син престолонаследник, Педру V, Фернанду је добио титулу краља Португалије.

Марија је 1842. године добила папску златну ружу.
Њену владавину су обележиле револуционарне године 1846—1848, као и њени напори за побољшање јавне здравствене заштите, а са циљем сузбијања колере.

Упркос упозорењима лекара да рађање деце чешће од једном годишње није препоручљиво за њу, Марија је наставила са константним трудноћама. Умрла је на порођају, 15. новембра 1853, дајући живот свом 11 детету. Имала је 34 године.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Други брак

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1819.
Умрли 1853.
Краљице Португалије
Добитници Златне руже